Il doppio del torneo di tennis Zaragoza Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Zaragoza Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da David Rikl e Tomáš Anzari (tds n. 3). In finale hanno sconfitto Carlos Costa e Francisco Roig (tds n. 4) con il punteggio di 6-3, 7-6.

Teste di Serie

  Josef Čihák /  Cyril Suk (semifinali)
  Tomas Nydahl /  Nicklas Utgren (semifinali)

  David Rikl /  Tomáš Anzari (campioni)
  Carlos Costa /  Francisco Roig (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Zaragoza Challenger 1990